Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 6-os, továbbá 6A, 6B, 6BIS, illetve M6-os jelzésű villamosok:

Magyarország 

 6-os villamos (Budapest)
 6A villamos (Budapest)megszűnt
 6B villamos (Budapest)megszűnt

 6-os villamos (Debrecen)megszűnt

 6-os villamos (Szeged)megszűnt

Ausztria 

 6-os villamos (Bécs)

Csehország 

 6-os villamos (Prága)

Lengyelország 

 6-os villamos (Szczecin)
 6BIS villamos (Szczecin)megszűnt

Németország 

 M6 (Berlin)